Deska żyroskopowa – deskorolka elektryczna typu hoverboard
 Lexus Hoverboard – odmiana deskorolki pozbawiona kół